Samshwilde fou una fortalesa armènia al sud-oest de Tbilisi, a la riba d'un afluent de la dreta del riu Kura.

Va ser la capital del regne de Taixir (dinastia dels reis Korikian de Lori) des de vers el 972 a la meitat del .

Història d'Armènia